Jacek Różański (ur. 5 stycznia 1946 w Łodzi) – aktor, piosenkarz, wykonawca poezji śpiewanej.
 Józef Różański (ur. 13 lipca 1907 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1981 w Warszawie) –  prawnik, oficer NKWD i MBP. Używał także imienia Jacek.
 Jacek Różański  (ur. 29 lutego 1944) – kardiochirurg
 Jacek Różański – nefrolog